A Constituição francesa de 1814 era composta pelos seguintes artigos:

 Artigo 1. Os Franceses são iguais perante a Lei, Quaisquer que sejam os seus títulos e posições.
[...]
 Artigo 13. A pessoa do Rei é inviolável e sagrada. Seus ministros são responsáveis. Ao rei só pertence o poder executivo.
 Artigo 14. O rei é chefe supremo do Estado, comanda as forças de terra e mar, declara guerras, faz tratados de paz, de aliança e de comércio, nomeia para todos os cargos da administração pública, e faz os regulamentos e decretos necessários para a execução das leis e da segurança do Estado.
 Artigo 15. O poder Legislativo é exercido coletivamente pelo rei, pela câmara dos pares e pela câmara dos Deputados dos Departamentos.
[...]
 Artigo 17. A proposição da lei é trazida, por opção do rei, à Câmara dos Pares ou à dos Deputados, com exceção à lei dos impostos que deve ser direcionada primeiramente à Câmara dos Deputados. "La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés." 
[...]

História da França
1814
Revolução Francesa
1814 na França
1814 no direito